Bahnreform bezeichnet die gesetzliche und organisatorische Neuordnung staatlicher Eisenbahnen. Bahnreformen gab es unter anderem in:
 Deutschland, siehe Bahnreformen (Deutschland)
 Bahnreform (Deutschland)
 der Schweiz, siehe Bahnreform (Schweiz)
 Großbritannien, siehe Railways Act 1993
 Russland, siehe Rossijskije schelesnyje dorogi#Geschichte